Triangel (ty. Triangel, en. triangle, fr. triangle, la. triangulum) betyder blot trekant (egentlig en "trevinkel"). Ordet triangel kan have flere betydninger:
 Triangel – musikinstrument
 Trianglen – plads på Østerbro i København
 Lille Triangel – plads på Østerbro i København
 Triangel (virksomhed) – De Forenede Motorfabrikker, Odense

Se også
 Trianglen (flertydig)